Estat de Bahia, estat del Brasil
 Esporte Clube Bahia, club de futbol brasiler de la ciutat de Salvador a l'estat de Bahia
 Bahía Blanca, ciutat portuària al sud de la Província de Buenos Aires (Argentina)
 Bahía de Cádiz, comarca andalusa situada en la província de Cadis
 Cultura Bahía de Caráquez, cultura precolombina localitzada a la zona costanera central de l'actual Equador
 Bahia (gènere), gènere de plantes de la família Asteraceae